Улица Анри Барбюса — одна из главных улиц исторического района Селение в Астрахани. Начинается от Нового моста через Волгу и идёт с запада на восток к Вокзальной площади, пересекая улицы Савушкина, Татищева и многие другие.

История 
До 1920 года называлась 3-м Поперечным переулком и 3-й Поперечно-Волжской улицей. С 1920 по 1934 называлась Симбирской, затем получила современное название в честь французского писателя-коммуниста Анри Барбюса.

Примечания 

Улицы Астрахани